Godwin (Carolina del Nord)
 Llei de Godwin o Regla de Godwin 
 Biografies:
 Godwin de Wessex, pare del rei d'Anglaterra Harold II i d'Edith de Wessex, muller del rei Eduard el Confessor 
 Thomas Charles Godwin
 Henry Haversham Godwin-Austen (Teignmouth, 1834 - 1923), geòleg i topògraf anglès 
 William Godwin (Wisbech, Cambridgeshire, 1756 - Londres, 1836), escriptor polític defensor de l'utilitarisme